Obrazy El Greca:
 Święty Franciszek otrzymujący stygmaty – obraz z 1570 r.
 Święty Franciszek otrzymujący stygmaty – obraz z 1590 r.
 Święty Franciszek otrzymujący stygmaty – obraz z lat 1567-1570